Жан-Мише́ль Мена́р (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады серебряный призёр . . В составе смешанной сборной Канады . .

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().
 : золото ().
 : золото (2001, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат, жена — Энни Лимэй, тоже известная в Канаде кёрлингистка, долгое время играет в команде скипа Мари-Франс Ларош; у них двое детей (род. в 2009 и 2014).

Младший брат Жана Мишеля, Филипп Менар () — также кёрлингист, играет в одной с ним команде.

Примечания

Ссылки 
 Страница команды Жана-Мишеля Менара (Team Jean-Michel Menard) на сайте Grand Slam of Curling
 Официальный сайт «команды Жана-Мишеля Менара» (Team Menard) (в веб-архиве, по состоянию на 22 декабря 2014)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу